House Arrest (Sofi Tukker & Gorgon City) - single
 House Arrest (album) - album van Ariel Pink
 House Arrest (1996) - Amerikaanse film uit 1996
 House Arrest (2012) - film uit 2012
 House Arrest (2019) - Indiase film uit 2019

Zie ook
 Huisarrest - strafmaatregel